Копульх або Капольча (*д/н —бл. 1090) — половецький хан з дунайських половців.

Життєпис 
Був сином хана Кола. Про нього відомо замало. У 1085 році на запрошення угорського короля Шаламона, який виборював корону у Ласло І, разом з печенігами здійснив похід до Угорщини, проте зазнав поразки під Кішвардою (сучасний північний схід Угорщини). Разом із Шаламоном та печенігами 1087 року Копульх здійснив напад на візантійські володіння.

У 1090 році за намовлянням візантійського імператора Олексія I рушив проти Угорського королівства. Спустошив Угорщину до Біхара або Бечей (Старі Бечей в Сербії на Тисі). На зворотньому шляху 1091 року угорці, під керівництвом короля Ласло І, перемогли Копульха на річці Паганті (рівчак Поганч) поблизу сучасного міста Тімішоара. Можливо Копульх загинув у битві.

Джерела 
 История Венгрии. — М.: Наука, 1971. — Т.1. — С.124-125
 Шушарин В. П. Ранний этап этнической истории венгров. М., 1997 — С.327-328
 Spinei V. The Romanians and the Turkic nomads North of Danube Delta from tenth to the Mid-Thirteenth Century. Leiden–Boston, 2009 — p. 121

Половецькі хани